Glagau ist der Familienname folgender Personen:

 Erich Glagau (1914–2017), deutscher Autor und Holocaustleugner
 Hans Glagau (1871–1934), deutscher Historiker und Hochschullehrer
 Otto Glagau (1834–1892), deutscher Journalist und Schriftsteller